|}

Орасио Энрике Аккавальо (; ) — аргентинский боксёр-профессионал, выступавший в наилегчайшей (Flyweight) весовой категории. Чемпион мира по версии ВБА (WBA) и ВБC (WBC). Чемпион Южной Америки и Аргентины по боксу среди профессионалов (ФАБ, FAB) в наилегчайшей весовой категории.

Наилучшая позиция в мировом рейтинге: ??-й.

Спортивная карьера

Профессиональный ринг 
Дебют Орасио Аккавальо на профессиональном ринге состоялся 21 сентября 1956 года боем против аргентинского боксёра Эмилио Авилы, который на тот момент провёл шесть поединков, которые он все проиграл. Орасио одержал победу в этом бою техническим нокаутом в пятом раунде.

В шестом бою против своего соотечественника аргентинца Луиса Анхеля Хименеса Орасио Энрике впервые не смог одержать победы на профессиональном ринге. Восьмираундовый поединок закончился ничьей. За свою почти одиннадцатилетнюю карьеру в шести поединках Орасио не было выявлено победителей.

1 августа 1959 года Орасио проводил бой против итальянца Сальваторе Бурруни. Это был второй бой Орасио против будущего чемпиона мира и первое поражение в профессиональной карьере.

Первый титульный поединок Орасио провёл 1 июля 1961 года. Это был бой против Карлоса Омара Родригеса за звание чемпиона Аргентина среди профессионалов. Двенадцатираундовый бой закончился победой Орасио по очкам.

Титул чемпиона мира по версии ВБА и ВБC Орасио завоевал 1 марта 1966 года в Японии, где на ринг против него выступил претендент на титул чемпиона Кацуюси Такаяма. Бой длился пятнадцать раундов, по истечении которых по очкам победа была присвоена Орасио Аккавальо.

Титул чемпиона мира по версии ВБА и ВБC Орасио защищал дважды. Первая защита прошла 15 июля 1966 в аргентинском «Луна-Парке», Буэнос-Айрес. В этом пятнадцатираундовом поединке Орасио по очкам единогласным решением судей победил японского боксёра Хироюки Эбихару. Вторая защита титула состоялась 10 декабря 1966. Это был восьмидесятый поединок Орасио, в котором он встречался с мексиканцем Эфреном Торресем. Так же как и в первой защите Орасио одержал победу по очкам единогласным решением судей.

Однако уже в следующем поединке против японского боксёра Киёси Танабе Орасио потерпел поражение техническим нокаутом в шестом раунде. Это поражение стало вторым в карьере Орасио.

Результаты боёв

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Аргентины
Боксёры 1950-х годов
Боксёры 1960-х годов
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации